JK poate fi:

 Jammu și Cașmir, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Azad Kashmir, regiune în Pakistan, codul ISO 3166-2:PK
 JK, prescurtare pentru Jalgpalliklubi, denumire în limba estonă pentru „Club de Fotbal”, prefix folosit în numele echipelor de fotbal (exemplu: JK Nõmme Kalju)

Legături externe 
  „JK” la acronymfinder.com